Eberhard Hoesch ist der Name folgender Personen:

* Eberhard Hoesch (Industrieller, 1790) (1790–1852), deutscher Industrieller
 Eberhard Hoesch (Industrieller, 1827) (1827–1907), deutscher Industrieller